

События 
 1457—1464 — Король Швеции Кристиан I Датский.
 Вторая женитьба Людовика XI на Шарлотте Савойской.
 1457—1504 — Господарь Молдавии Стефан III Великий.
 Вторжение турок в Албанию.
 1457—1459 — Султан Хорасана Махмуд.
 1457—1464 — Император Китая Ин-цзун (вторично).

Наука

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1457 году
 Аквавива, Андреа Маттео — итальянский аристократ, потомок одной из древнейших неаполитанских семей.
 Ан-Насир аль-Хасан ибн Изз ад-Дин — имам Зайдитского государства в Йемене.
 Антуан де Крой — епископ Теруана.
 16 ноября — Беатриса Арагонская, дочь Фердинанда I, короля Неаполя, и Изабеллы, принцессы Таранто.
 28 января — Генрих VII (король Англии).
 Грей, Ричард — пасынок короля Эдуарда IV; единоутробный брат короля Эдуарда V и королевы Елизаветы Йоркской.
 14 января — Джованни делла Ровере, итальянский кондотьер, племянник папы римского Сикста IV и брат папы Юлия II.
 Идрис Бидлиси — османский историк конца XV и начала XVI веков, курд по происхождению.
 Корнилий Комельский — основатель Комельского монастыря.
 Липпи, Филиппино — итальянский живописец эпохи Возрождения, сын Фра Филиппо Липпи.
 Ловел, Фрэнсис, 1-й виконт Ловел — английский аристократ, 9-й барон Ловел из Тичмарша и 6-й барон Холанд.
 13 февраля — Мария Бургундская, герцогиня Бургундии, Эно и Намюра, графиня Голландии.
 Мария Войкица — третья жена молдавского воеводы Стефана Великого.
 2 февраля — Мартире д’Ангьера, Пьетро, итало-испанский гуманист, историк.
 Матвей Меховский — польский историк и географ эпохи Ренессанса.
 Обрехт, Якоб — фламандский композитор, представитель нидерландской полифонической школы.
 30 октября — Поллайоло, Симоне дель, итальянский художник: рисовальщик, скульптор и архитектор периода кватроченто эпохи Возрождения флорентийской школы.
 Сала, Пьер — французский буржуа, придворный, коллекционер античности и писатель.
 30 июля — Сонджон (ван Чосона), 9-й ван корейского государства Чосон.
 Станко Черноевич — османский правитель (санджакбей) Черногории.
 Фра Джованни да Верона — итальянский рисовальщик и гравёр, скульптор, резчик по дереву.
 Хоэнланденберг, Хуго фон — епископ Констанца.
 21 сентября — Ядвига Ягеллонка (1457), польская принцесса и литовская княжна из рода Ягеллонов.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1457 году
 22 марта — Абу-л-Касим Бабур, тимуридcкий правитель в Хорасане.
 Андрей Владимирович (князь логожский).
 Андреа дель Кастаньо — итальянский художник эпохи Возрождения.
 24 мая — Базини, Базинио, итальянский поэт, гуманист эпохи Возрождения.
 Валла, Лоренцо — итальянский гуманист, родоначальник историко-филологической критики, представитель исторической школы эрудитов.
 17 апреля — Вартислав IX, герцог Вольгастский.
 Гаухаршад бегим — представительница тюркской аристократии и жена правившего в Герате Шахруха.
 2 января — Георгий Бранкович, правитель Сербии, сын Вука Бранковича и внук царя Лазаря.
 7 октября — Жуан де Коимбра, португальский инфант, номинальный герцог де Коимбра, титулярный князь Антиохии, рыцарь ордена Золотого руна.
 30 декабря — Илия (епископ Тверской), епископ Русской православной церкви.
 Иоганн фон Фрайбург — титулярный граф Фрайбурга, граф Невшателя (Нойенбурга), сеньор Баденвайлера.
 Ирина Кантакузина — дочь Дмитрия I, деспота Мореи, сына Матфея, императора Византии, и внука Иоанна VI.
 Каталан (сеньор Монако).
 23 ноября — Ладислав Постум, король Богемии и Венгрии.
 9 июля — Невилл, Роберт (епископ), английский прелат, .
 Пётр Спани — албанский феодал-католик.
 22 сентября — Пьер II Бретонский, граф де Гингам и герцог Бретани.
 22 мая — Рита Кашийская, христианская святая эпохи средневековья, монахиня-августинка.
 21 октября — Танджон (ван Чосона), 6-й ван корейского государства Чосон.
 Тит Ливий Фруловези — итальянский поэт, историк и гуманист.
 15 ноября — Филипп Рабангский, святой Русской церкви, почитается в лике преподобных.
 1 ноября — Фоскари, Франческо, 65-й венецианский дож.
 Фуггер, Андреас — немецкий предприниматель, известный также под прозвищем «Богач» (der Reiche).
 16 марта — Хуньяди, Ласло, венгерский государственный и военный деятель.
 14 марта — Цзинтай, седьмой император Китая из династии Мин.
 Шарлейский, Николай — польский государственный и военный деятель.
 18 декабря — Эдвард Грей, 6-й барон Феррерс из Гроуби.
 15 февраля — Эмануэле Аппиано, представитель дома , .

См. также